DFT est un sigle pouvant signifier :
 Density Functional Theory (en français, théorie de la fonctionnelle de la densité) ;
 Discrete Fourier Transform (en français, transformée de Fourier discrète) ;
 Department for Transport (en français, Département des Transports) ;
 démence fronto-temporale
 .
Droit d'eau Fondé en Titre

DFT est une abréviation pouvant signifier :
 Drift, une discipline de sport automobile dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu'il glisse d'un côté à l'autre de la piste bitumée.